Украї́нський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Федоровського району Костанайської області Казахстану. Адміністративний центр — село Малоросійка.

Населення — 506 осіб (2009; 1370 в 1999).

Села Дмитрієвка і Домбарка були ліквідовані 2006 року.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Федоровського району